Дион Биби (; род. 1968, Брисбен, Квинсленд, Австралия) — австралийский кинооператор. Лауреат премии «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильме «Мемуары гейши».

Биография 
Родился в 1968 году в городе Брисбен, Австралия. В 1972 году вместе с семьей переехал в ЮАР, учился в Технической школе в Претории. В 1989 году окончил Австралийскую школу кино, телевидения и радио в Сиднее. Снял несколько документальных лент, прежде чем пришел в игровое кино (дебют — 1991). В 2000-е годы работал по преимуществу в США. Вместе с женой создал продюсерскую компанию Deep Blue Pacific.

Член Австралийского и Американского общества кинооператоров.

Фильмография

Оператор 
  — Авария / Crush (реж. Элисон Маклин)
  — Плавучая жизнь / Fu sheng (реж. Клара Лоу)
 1996 — Что я написал / What I Have Written (реж. Джон Хьюз)
  — Похвала / Praise (реж. Джон Каррен)
  — Священный дым / Holy Smoke (реж. Джейн Кэмпион)
  — Богиня 1967 года / The Goddess of 1967 (реж. Клара Лоу)
  — Шарлотта Грей / Charlotte Gray (реж. Джиллиан Армстронг)
  — Эквилибриум / Equilibrium (реж. Курт Уиммер)
 2002 — Чикаго / Chicago (реж. Роб Маршалл)
  — Тёмная сторона страсти / In the Cut (реж. Джейн Кэмпион)
  — Соучастник / Collateral (реж. Майкл Манн)
  — Мемуары гейши / Memoirs of a Geisha (реж. Роб Маршалл)
  — Полиция Майами: отдел нравов / Miami Vice (реж. Майкл Манн)
  — Версия / Rendition (реж. Гэвин Худ)
  — Девять / Nine (реж. Роб Маршалл)
 2009 — Затерянный мир / Land of the Lost (реж. Брэд Силберлинг)
  — Зелёный фонарь / Green Lantern (реж. Мартин Кэмпбелл)
  — Охотники на гангстеров / Gangster Squad (реж. Рубен Флейшер)
  — Грань будущего / Edge of Tomorrow (реж. Даг Лайман)
 2014 — Чем дальше в лес… / Into the Woods (реж. Роб Маршалл)
  — 13 часов: Тайные солдаты Бенгази / 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (реж. Майкл Бэй)
  — Снеговик / The Snowman (реж. Томас Альфредсон)
  — Мэри Поппинс возвращается / Mary Poppins Returns (реж. Роб Маршалл)
  — Гемини / Gemini Man (реж. Энг Ли)
 TBA — Русалочка / The Little Mermaid (реж. Роб Маршалл)

Награды и номинации 

 Премия «Оскар» за лучшую операторскую работу
 номинировался в 2003 году за фильм «Чикаго»
 Лауреат 2006 года за фильм «Мемуары гейши»
 Премия BAFTA за лучшую операторскую работу
 номинировался в 2003 году за фильм «Чикаго»
 Лауреат 2005 года совместно с Полом Кэмероном за фильм «Соучастник»
 Лауреат 2006 года за фильм «Мемуары гейши»
 Премия «Спутник» за лучшую операторскую работу
 номинировался в 2005 году за фильм «Мемуары гейши»
 Лауреат 2009 года за фильм «Девять»

 Премия Американского общества кинооператоров
 номинировался в 2004 году совместно с Полом Кэмероном за фильм «Соучастник»
 Лауреат 2005 года за фильм «Мемуары гейши»
 номинировался в 2009 году за фильм «Девять»
 Премия Австралийского общества кинооператоров
 Лауреат 2000 года за фильм «Похвала»
 Лауреат 2006 года за фильм «Мемуары гейши»
 Премия Британского общества кинооператоров
 номинировался в 2002 году за фильм «Чикаго»
 номинировался в 2006 году за фильм «Мемуары гейши»

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу
Лауреаты премии BAFTA